Bormangel kan henvise til:
 Bormangel hos planter, næringsmangel blandt planter
 Bormangel hos dyr, næringsmangel blandt dyr